Daniel Lopez e Matteo Trevisan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Cheng-peng Hsieh e Tsung-hua Yang hanno battuto in finale 6–4, 2–6, 12–10 Matt Reid e Bernard Tomić.

Teste di serie

  Henrique Cunha /  César Ramírez (tennista) (primo turno)
  Ryan Harrison /  Bradley Klahn (quarti di finale)
  Matt Reid /  Bernard Tomić (finale)
  Grigor Dimitrov /  Henri Kontinen (secondo turno)

  Alexandre Folie /  David Goffin (semifinali) 
  Marcelo Arévalo /  Takanyi Garanganga (primo turno) 
  Jarmere Jenkins /  Chase Buchanan (primo turno) 
  Hiroki Moriya /  Peerakit Siributwong (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa 

Torneo di Wimbledon 2008